Monodendri (Ioannina), een dorp in Zagori in het Griekse departement Ioannina;
Monodendri (Achaea), deel van de gemeente Vrachneika in het Griekse departement Achaea.